De primaire structuur is de specifieke sequentie van aminozuren of nucleotiden, die in een overtakt biopolymeer achter elkaar liggen. 

De term kan verwijzen naar:

 Primaire structuur (eiwitten)
 Primaire structuur (nucleïnezuur)

Zie ook
 Sequentiemotief